Heilige Maria Maddalena, ital. Santa Maria Maddalena, kurz S. Maria Maddalena oder Santa Maddalena  steht für:

 Maria Maddalena de’ Pazzi (1566–1607), Karmelitin, Schutzpatronin von Florenz und Neapel (Fest: 25. Mai)

 Kirchen der Karmeliterin, siehe Maria-Magdalena-de-Pazzi-Kirche

Siehe auch:
 Heilige Maria Magdalena (Begriffsklärung)

it:Santa Maria Maddalena